José María Sanz puede referirse a:

 Loquillo (cantante)
 José María Sanz Martínez, físico español y rector de la Universidad Autónoma de Madrid